Мещёрское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Дмитровка. На территории поселения находилось 15 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Тумановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 108,63 км²
 Расположение: северо-восточная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Шуйским сельским поселением
 на востоке — с Гагаринским районом
 на юго-востоке — с Тумановским сельским поселением
 на юге — с Новосельским сельским поселением
 на западе — с Каснянским сельским поселением

 По территории поселения проходит железная дорога: Москва — Минск (станция Мещёрская).
 Крупная река: Касня.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Дмитровка, деревня
 Богданцево, деревня
 Бровкино, деревня
 Горки, деревня
 Григорово, деревня
 Гряда, деревня
 Каменка, деревня
 Клоково, деревня
 Леонтьево, деревня
 Митьково, деревня
 Обухово, деревня
 Овсяники, деревня
 Парково, деревня
 Рославец, деревня
 Шаховка, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году